Анто́нио Ди Ната́ле (; род. 13 октября 1977, Неаполь) — итальянский футболист, нападающий. Выступал за сборную Италии.

Карьера

Клубная 
Ди Натале — воспитанник школы «Эмполи». Долго играл по арендам, пока не смог закрепиться в основе. За 8 лет забил за клуб 49 мячей. В 2004 году «Эмполи» вылетел из Серии А и Ди Натале перешёл в «Удинезе», а также начал играть за сборную Италии. Вскоре Ди Натале стал капитаном «Удинезе». 5 февраля 2011 года в домашнем матче против «Сампдории» Антонио забил свой 100-й мяч за «Удинезе» в матчах серии А (на 40-й минуте получил пас на выход от Алексиса Санчеса, оторвался от опеки Массимо Вольты и Стефано Луккини и подсёк мяч в противоположный от Джанлуки Курчи угол). 9 июля 2013 года игрок продлил контракт с чёрно-белыми до 30 июня 2015 года. В начале января 2014 года футболист сообщил о намерении завершить карьеру по окончании сезона, однако потом передумал, заявив, что продолжит свою карьеру на один сезон, чтобы забить 200-й свой гол в рамках Серии А. На момент завершения сезона 2013/14 Ди Натале забил 190 мячей.

3 мая 2015 Ди Натале забил победный гол в матче против «Вероны» и обошёл Баджо по голам в Серии А. Всего на счету футболиста 208 голов в Серии А.

Международная 
В сборной Италии дебютировал в 2002 году в матче с Турцией.
На Евро-2008 Ди Натале запомнился незабитым пенальти в четвертьфинале с испанцами.

На чемпионате мира 2010 года забил мяч в ворота Словакии.

На чемпионате Европы 2012 Антонио Ди Натале был единственным, забившим мяч в ворота сборной Испании за весь турнир (в первой встрече сборных). После окончания турнира заявил, что не будет завершать карьеру игрока.

Достижения

Личные 
 Лауреат премии Ширеа: 2011
 Лучший бомбардир итальянской Серии A (2): 2010, 2011
 Лучший бомбардир в истории «Удинезе»: 227 голов
 Лучший бомбардир «Удинезе» в еврокубках: 17 голов
 Рекордсмен «Удинезе» по количеству голов в сезоне: 29 голов
 Рекордсмен «Удинезе» по количеству голов в сезоне лиги: 29 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте sports.ru 
 Статистика на transfermarkt.de 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Иперцола»
Игроки ФК «Варезе»
Игроки ФК «Виареджо»
Игроки ФК «Удинезе»